Josefinas, como plural de Josefina, forma femenina de José, es el gentilicio o nombre común de diversos institutos de vida consagrada femeninos de la Iglesia católica:

Josefinas o Siervas de San José, fundadas en Salamanca, España, por Francisco Butiñá Hospital y Bonifacia Rodríguez Castro (1874).
Josefinas de la Caridad o Josefinas de Vich, fundadas en Vich, España, por Caterina Coromina Agustí (1897).
Josefinas de Gerona o Hijas de San José, fundadas en Calella de la Costa, España, por Francisco Javier Butiñá i Hospital (1875)
Josefinas de México, fundadas en ciudad de México por José María Vilaseca y Cesárea Ruiz de Esparza y Dávalos (1892)
Josefinas de la Santísima Trinidad o Josefinas trinitarias, fundadas en Plasencia, España, por Eladio Mozas Santamera (1886).